

Geografia 
 Sidi Bibi – centro abitato e comune rurale del Marocco nella provincia di Chtouka-Aït Baha

Persone 
 Asia Naurīn Bibi – contadina pakistana di fede cattolica
 Islam Bibi 1974-2013) – poliziotta afghana
 Jonathan Bibi (1984) – calciatore seychellese
 Lexa Bibi (1978) – ex calciatore vanuatuano
 Bibi – pseudonimo di Emanuel Luís Marques Walter de Magalhães (1980), giocatore di calcio a 5
 Bibi – soprannome di Benjamin Netanyahu, politico israeliano
 Bibi – soprannome di Richard Torrian, hockeista su ghiaccio svizzero
 Bibi – soprannome di Stefano Battistelli, nuotatore

Personaggi immaginari 
Bibi – protagonista della serie televisiva Bibi et Geneviève
Bibì Harukaze (Pop Harukaze) – personaggio dell'anime Magica DoReMi
Nefertari Bibi – personaggio del manga e anime One Piece

Altro 
Bibi – santa popolare ortodossa serba e festività romanì
Bibi – diminutivo del nome proprio di persona Bianca
Bibi. Diario di una sedicenne – film svizzero del 1973
Bibi – dramma di Rainer Werner Fassbinder
Bibi – verme Sipuncula impiegato come esca per la pesca sportiva in mare